Рахимов — тюркская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Рахимов, Азим (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Рахимов, Алишер (род. 1977) — узбекский и российский боксёр.
 Рахимов, Анвар Алишерович (род. 1988) — узбекский футболист.
 Рахимов, Александр Викторович (род. 1979) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Б 
 Рахимов, Баки Сибгатуллович (1913—1940) — Герой Советского Союза.
 Рахимов, Батыр Икрамжанович (род. 1966) — узбекский предприниматель, спортивный деятель.
 Рахимов, Бекташ Рахимович (1924—2009) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.

В 
 Рахимов, Вахоб Рахимович (1934—2014) — узбекский учёный в области геологии и горного дела.

Г 
 Рахимов, Ганиятолла Байбазарович (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 Рахимов, Гафир Рахимович (1905—1972) — узбекский советский учёный.
 Рахимов, Гафур-Арсланбек Ахмедович (род. 1951) — узбекский предприниматель, спортивный деятель.

И

К 
 Рахимов, Камиль Юсуфович (1900—1978) — советский композитор.
 Рахимов, Касым (1902—1970) — советский государственный деятель Узбекской ССР.
 Рахимов, Комолиддин (род. 1928) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

М 
 Рахимов, Махмуд (1955—1999) — советский и узбекский футболист и тренер.
 Рахимов, Муртаза Губайдуллович (1934—2023) — президент Республики Башкортостан (1993—2010).
 Рахимов, Мухаммад Загитович (род. 1956) — муфтий, председатель Российской ассоциации исламского согласия.

Н 
 Рахимов, Наби (1911—1994) — советский и узбекский актёр.

Р 
 Рахимов, Радий Миркасимович (род. 1952) — советский футболист.
 Рахимов, Рамиль Галеевич (1958—2012) — советский и российский актёр-кукольник.
 Рахимов, Рахмат Рахимович (1938—2013) — советский и российский этнограф.
 Рахимов, Рашид Маматкулович (род. 1965) — советский, таджикский и российский футболист, тренер.
 Рахимов, Рустамходжа Назриходжаевич (род. 1975) — немецкий боксёр-любитель.

С 
 Рахимов, Сабир Умарович (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Рахимов, Саидахтан Саидмуминович (1973) — таджикский самбист и дзюдоист.
 Рахимов, Саидмумин Муминович (1946) — советский и таджикский борец.
 Рахимов, Сердар Сейтмурадович (1951) — туркменский журналист, общественный и политический деятель, руководитель Коммунистической партии Туркменистана.
 Рахимов, Стахан Мамаджанович (1937—2021) — советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации.

Т 
 Рахимов, Тагир Тимерханович (род. 1963) — российский актёр.
 Рахимов, Тура (1920—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Рахимов, Турсунгазы (1951—2016) — советский и казахстанский певец и композитор.

У 
 Рахимов, Урал Муртазович (род. 1961) — российский политик, миллиардер.

Ф 
 Рахимов, Фарход Кодирович (род. 1968) — президент Академии наук Республики Таджикистан.

Х 
 Рахимов, Халил Халяфович (род. 1961) — заместитель министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики Башкирии.
 Рахимов, Хасанбой Ахмаджонович (род. 1998) — узбекский борец вольного стиля.
 Рахимов, Хашим (род. 1954) — советский и таджикский актёр, ассистент режиссёра и режиссёр дубляжа.
 Рахимов, Хуршед Рустамович (род. 1984) — таджикский и российский футболист.

Ш 
 Рахимов, Шавкатджон Шокирович (род. 1994) — таджикский боксёр.

Э 
 Рахимов, Эрадж Назриходжаевич (род. 1981) — российский самбист.
 Рахимов, Эрнест Ахмедович (1939—2017) — российский организатор кинопроизводства и продюсер, аниматор, директор киностудии «Союзмультфильм» (1997—2004).

Составные фамилии 
 Мухамед-Рахимов, Тауфик Галеевич (1927—1992) — партийный и государственный деятель Казахской ССР.
Также название
 Сабира Рахимова — бывшее название станции метро «Алмазар» Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена.



См. также 
 Рагимов